Kammüller ist der Name von

 Karl Kammüller (1886–1969), deutscher Bauingenieur
 Nicola Leibinger-Kammüller (* 1959), Vorsitzende der Geschäftsführung der Trumpf GmbH + Co. KG,
 Paul Kammüller (1885–1946), schweizerischer Maler und Grafiker